Басколь — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Басколь — село в Шортандинском районе Акмолинской области.
 Басколь — село в Майском районе Павлодарской области.
 Басколь — пересыхающее озеро в Алматинской области.
 Басколь — приток реки Хоргос.